Tatuí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Tatuí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo